Вязовое:

Россия

Украина

См. также 
 Вяз (значения)
 Вязовая
 Вязовка
 Вязово
 Вязовск
 Вязовский
 Вязовый